Дмитрий Александрович Черных:
* Черных, Дмитрий Александрович (род. 1985) — российский игрок в хоккей с шайбой.
 Черных, Дмитрий Александрович (род. 1987) — российский игрок в хоккей с мячом.